

Чишми — селище міського типу, Чишминський район, Башкортостан
 Чишми — присілок, Міякинський район, Башкортостан
 Чишми — село, Чишминський район, Башкортостан

Див. також 
 Чишма